Гірська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України та Білорусі

Гірська сільська рада — , Лепельський район

Гірська сільська рада — Київська область, Бориспільський район
 Гірська сільська рада — Львівська область, Миколаївський район
 Гірська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район